Christian Hebbe kan syfta på:

 Christian Hebbe den äldre (1698–1762), svensk grosshandlare
 Christian Hebbe den yngre (1727–1795), svensk grosshandlare